|-
| (31801) 1999 LY26||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31802) 1999 LP30||||12 червня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31803) 1999 LN32||||6 червня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (31804) 1999 MG||1999 MG||18 червня 1999||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (31805) 1999 NN5||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31806) 1999 NE11||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31807) 1999 NP17||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31808) 1999 NR34||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31809) 1999 NS36||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31810) 1999 NR38||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31811) 1999 NA41||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31812) 1999 NL47||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31813) 1999 RF41||||13 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31814) 1999 RW70||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31815) 1999 RY111||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31816) 1999 RZ117||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31817) 1999 RK134||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31818) 1999 RM135||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31819) 1999 RS150||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31820) 1999 RT186||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31821) 1999 RK225||||3 вересня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31822) 1999 SY4||||29 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 31823 Вієт (Viete)||||4 жовтня 1999||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| 31824 Elatus||||29 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (31825) 1999 UL13||||29 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (31826) 1999 VM2||||5 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31827) 1999 VJ13||||1 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31828) 1999 VU199||||4 листопада 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (31829) 1999 XT12||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31830) 1999 XT59||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31831) 1999 YL||1999 YL||16 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31832) 2000 AP59||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31833) 2000 AW123||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31834) 2000 AL142||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31835) 2000 BK16||||30 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31836) 2000 BU34||||30 січня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (31837) 2000 CB35||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31838) 2000 CV48||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31839) 2000 CW50||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31840) 2000 CG51||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31841) 2000 CQ70||||7 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31842) 2000 CF77||||10 лютого 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (31843) 2000 CQ80||||8 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31844) 2000 DQ15||||26 лютого 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (31845) 2000 DK17||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31846) 2000 DQ47||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31847) 2000 DQ96||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31848) 2000 EM21||||3 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (31849) 2000 EZ21||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31850) 2000 EB22||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31851) 2000 EK40||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31852) 2000 EO43||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31853) 2000 EW47||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31854) 2000 EB48||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31855) 2000 EA50||||6 березня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (31856) 2000 EP54||||10 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31857) 2000 EG58||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31858) 2000 EL59||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31859) 2000 EB66||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31860) 2000 ES68||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31861) 2000 EX68||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31862) 2000 EY70||||11 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (31863) 2000 EE84||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31864) 2000 EC86||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31865) 2000 ED86||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31866) 2000 EA94||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31867) 2000 EG94||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31868) 2000 EO97||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31869) 2000 EF101||||8 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31870) 2000 EG101||||8 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31871) 2000 EA105||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 31872 Теркан (Terkan)||||13 березня 2000||Обсерваторія Піскештето||К. Сарнецкі,Дюло Сабо
|-
| (31873) 2000 EA130||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (31874) 2000 EF135||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (31875) 2000 EG136||||11 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 31876 Jenkens||||2 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 31877 Davideverett||||3 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (31878) 2000 FR7||||29 березня 2000||Обсерваторія Квістаберг||Астероїдний огляд Уппсала-DLR
|-
| (31879) 2000 FL12||||28 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31880) 2000 FW12||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31881) 2000 FL15||||30 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31882) 2000 FD20||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31883) 2000 FD22||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31884) 2000 FK27||||27 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (31885) 2000 FJ32||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31886) 2000 FN32||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31887) 2000 FM33||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31888) 2000 FM35||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31889) 2000 FW35||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31890) 2000 FG37||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31891) 2000 FR42||||28 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31892) 2000 FC43||||28 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31893) 2000 FB44||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31894) 2000 FD44||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31895) 2000 FX44||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31896) 2000 FZ48||||30 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31897) 2000 FT49||||30 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31898) 2000 GC1||||2 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31899) 2000 GG7||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31900) 2000 GX15||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

31800